H34 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Chapel Hill